Nitrilotriazijnzuur
 NTA 8060, "Nederlandse technische afspraak" over bouwtechnische woningkwaliteit
 Nederlandse Thesaurus voor Auteurs
 NTA Golf Tour, "Nationale Topgolf Associatie"